Гран-при Японии 2000 года — шестнадцатый этап чемпионата Мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 2000 года. Прошёл на Судзука в Нагое, Япония. Соревнования состоялись 8 октября 2000 года.

Гонка 

|}

 Лучший круг: Мика Хаккинен 1:39,189
 Впервые с 1979 года гонщик команды Феррари стал чемпионом мира Формулы-1.

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Японии
События 8 октября
Октябрь 2000 года
Спорт в Японии в 2000 году
Международные спортивные соревнования в Судзуке